Planet  steht für:
 Planet, Himmelskörper („Wandelstern“) Wanderer
 Planet (Automarke), ehemalige britische Automobilmarke
 Planet (Comic), Science-Fiction-Comic von Anouk Ricard
 Planet (Lokomotive), eine Lokomotive von 1830
 Planet (Software), serverseitiger Feedreader
 Planet, ehemaliger deutschsprachiger Fernsehsender, siehe Bergblick
 Planetenrad in einem Planetengetriebe
 Planetenrolle in einem Planetenrollengewindetrieb
 Planet Labs amerikanisches Unternehmen für Erdbeobachtung

Militärische Vermessungs- und Forschungsschiffe:
 Planet (Schiff, 1905), Vermessungsschiff der Kaiserlichen Marine
 Planet (Schiff, 1967), Wehrforschungsschiff der Bundeswehr
 Planet (Schiff, 2005), Wehrforschungsschiff der Deutschen Marine

Personen:
 Alain Planet (* 1948), katholischer Bischof

Siehe auch:

 Planets
 Planet Heights, Gebirgszug auf der Alexander-I.-Insel, Antarktis
 Die Planeten, Orchestersuite von Gustav Holst
 Planet-A (Suisei), Planet-B (Nozomi) und Planet-C (Akatsuki), ursprüngliche Bezeichnungen für japanische Raumfahrtmissionen
 Planetenverkäufer